YGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile La Grande Rivière presso Radisson (Québec), (Canada)
 ygl – codice ISO 639-3 della lingua yangum gel